Рильський провулок — провулок у Шевченківському районі міста Київ.
 Рильський провулок — колишня назва сучасної вулиці Алли Тарасової в Києві.

Провулки